Юхта:

Населённые пункты 
 Амурская область
 Юхта — посёлок в Свободненском районе.
 Юхта — станция Забайкальской железной дороги.
 Юхта-3 — посёлок в Свободненском районе.

 Иркутская область
 Юхта — деревня в Казачинско-Ленском районе.
 Юхта — опустевший населённый пункт в Качугском районе.

Реки 
 Юхта — река в Амурской области, приток реки Большая Пёра.